Аббревиатура КНБ может означать:

 Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
 Кубический нитрид бора
 Камень, ножницы, бумага
 Каркасно-надувная байдарка